O lago Parque Chico Mendes é o 2º maior lago de Osasco , com 10 Ha de área, ele é famoso por ser  o  lago do maior parque da cidade , é um dos poucos lagos sem poluição de cidade, e a prefeitura está criando um projeto para transformar o parque em reserva ambiemtal, por causa da nascente do Córrego Bussocaba.

Bussocaba